Хунаштаар-оол Сурун-оолович Ооржак (11 сентября 1932 года, м. Мунгаш-Ак, с. Бажын-Алаак, Барун-Хемчикский район, Тувинская Народная республика — 1993) — Народный хоомейжи Республики Тыва (1992).

Биография 
Хунаштаар-оол Сурун-оолович Ооржак родился 11 сентября 1932 года в местности Мунгаш-Ак Барун-Хемчикского района Тувинской Народной республики. После службы в армии, с семьёй переехал в Сут-Хольский район, где работал чабаном. С 1990 годов работал преподавателем хоомея на национальном отделении Кызылского училища искусств, где создал фольклорный ансамбль горловиков «Эдер-Куй». О. С. Хунаштаар-оол говорил своей коллеге Балдан Татьяне Туматовне "Когда близко подходишь к училищу или входишь в него, повсюду слышен шум, отголоски всех инструментов занимающихся студентов. И это напоминает эхо в пещере. Назовём ансамбль "Эдер-Куй («Поющая пещера»).

Творчество 
Хунаштаар-оол из инструментов предпочитал дошпулуур. По его собственным воспоминаниям, с детства освоил стили сыгыт и каргыраа. Он стал известным, когда ему было 35 лет. По сообщению работников культуры Сут-Хольского района, приехал научный сотрудник ТНИИЯЛИ и записал пение Хунаштаар-оола на магнитную ленту. Не прошло и полугода, имя его стало известным не только в республике, но и за её пределами. Изначально ориентировался на исполнение хоомейжи Ооржака Болдуна. Впоследствии овладел и стилями хоомей, борбаннадыр, эзенгилээр. В каждом различал пение на несколько голосов. Ооржак Хунаштаар-оол классифицировал последние следующим образом: плавный, певучий, просторный и грудной. Ещё одна классификация мастера касалась разновидностей горлового пения, посредством носового резонатора: подражание мычанию, колыбельная, кочевое. Он все пять стилей хоомея (хоомей, сыгыт, каргыраа, борбаннадыр, эзенгилээр. Сыгыт и борбаннадыр произошли от хоомея, каргыраа — от пения скворца, эзенги сродни каргыраа) мастерски исполняет, непринуждённо, без особого напряжения. Своим прямым долгом Хунаштаар-оол О. считал обучение молодых исполнителей всем пяти главным стилям хоомея. Он — активный участник концертов художественной самодеятельности, фестиваля, посвящённого 50-летию Великого Октября в Москве, смотра музыкального фольклора народов Сибири и Дальнего Востока, концерта, посвящённого Дню литературы и искусства Азербайджана в Баку, «Олимпиады-80», Республиканского фестиваля «Хоомей-81», Международного фестиваля «Радуга-80», концерта, посвящённого 40-летию Советской Тувы в Москве, международных музыкальных форумов, организованных Международным музыкальным Советом ЮНЕСКО в Париже (1971), Алма-Ате (1973), где его песня «Алаш» была включена в число 16-ти самых лучших произведений стран Азии. Лауреат самых представительных выступлений в Кремлёвском Дворце съездов, зонального конкурса самодеятельных артистов г. Новосибирска. Создатель детского ансамбля горлового пения «Хоомей» в Алдан-Маадырской средней школе (1977).

Награды и звания 
 внесён в Государственную книгу «Заслуженные люди Тувы XX века»
 лауреат зонального конкурса самодеятельных артистов г. Новосибирска (1977)
 Народный хоомейжи Республики Тыва (1992)

Примечания 

Хоомейжи Тывы
Преподаватели Кызылского колледжа искусств
Народные хоомейжи Республики Тыва